Schöllhorn oder Schoellhorn

ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Schoellhorn (1863–1933), Schweizer Unternehmer und Autor; Direktor der Brauerei Haldengut in Winterthur
 Johann Baptist Schöllhorn (1922–2009), deutscher Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Präsident der Landeszentralbank in Schleswig-Holstein
 Johannes Schöllhorn (* 1962), deutscher Komponist
 Peter Schöllhorn (1888–1970), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Wolfgang Schöllhorn (* 1960), Professor für Bewegungs- und Trainingswissenschaft an der Universität Mainz

ein Ortsname:
 Schöllhorn (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern